Tsunehiko Watase – attore giapponese
 Yū Watase – fumettista giapponese
 Yūta Watase – ex saltatore con gli sci giapponese